Gilby je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Moštvo je nastopilo na šestih dirkah, Keith Greene je dosegel edino moštveno uvrstitev, petnajsto mesto na Veliki nagradi Velike Britanije v sezoni 1961. Drugi dirkač moštva je bil Ian Raby.

Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1
(legenda)

Gilby Engineering

Netovarniška moštva

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1954
Športna moštva, razpuščena leta 1962